Марк Анний Вер, консул-суффект 97 г., консул 121 г. и 126 г., дед императора Марка Аврелия
 Марк Анний Вер († 124 г.), претор, отец императора Марка Аврелия
 Марк Анний Вер (Марк Аврелий), римский император 
 Марк Анний Вер Цезарь, сын императора Марка Аврелия и императрицы Фаустины Младшей
 Марк Анний Флавий Либон (лат. Marcus Annius Flavius Libo) — римский государственный деятель начала III века.
 Марк Анний Флориан — римский император (июнь-сентябрь 276 года).